Festspielhaus Salzburg steht für
 Großes Festspielhaus, Veranstaltungsgebäude der Salzburger Festspiele
 Kleines Festspielhaus, heute Haus für Mozart, Veranstaltungsgebäude der Salzburger Festspiele